Schluga von Rastenfeld ist der Name einer Kärntner Freiherrenfamilie mit folgenden Mitgliedern:

 Karoline Schluga von Rastenfeld, (1800–1834), erste Gemahlin des Eugen Dickmann von Secherau
 Franz Sales Schluga von Rastenfeld (1751–1828), Rat des k.k. kärntnerischen Landesrats und des Ständeausschuss und des Landstands in Tirol.
 Franz Schluga von Rastenfeld (* 1813), Majoratsherr, k.k. Landespräsident der Herzogtums Kärnten, Sohn des Franz Sales
 Johann Schluga von Rastenfeld (1815–1865), k.k. Statthalterkonzipist, Sohn des Franz Sales
 August Schluga von Rastenfeld, österreichischer Offizier, preußischer Spion (* 1841 in Sillein; † 1917)
 Marie Schluga von Rastenfeld, (* 1884), zweite Gemahlin des Friedrich III. zu Leiningen-Westerburg-Altleiningen

→ siehe auch Schloss Rastenfeld bei Mölbling, Bezirk St. Veit/Glan